Miejscowości w Australii:
 Deepwater – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Deepwater – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Deepwater (ang. Deepwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Deepwater (ang. Deepwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Deepwater (ang. Deepwater Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean